Žlebec je lahko:
 Žlebec Gorički (Hrvaška)
 Žlebec Pušćanski (Hrvaška)